Jaucourt bezeichnet:
 Jaucourt, eine Gemeinde im Département Aube in Frankreich
 (6977) Jaucourt, ein Asteroid des Hauptgürtels

Jaucourt ist der Familienname von:
 Louis de Jaucourt (1704–1779), französischer Schriftsteller
 Arnail François, Marquis de Jaucourt, französischer Politiker